Die 18. Etappe der Tour de France 2013 fand am 18. Juli 2013 statt. Sie führte von Gap über 172,5 km nach Alpe d’Huez. Im Verlauf der Etappe gab es zwei Bergwertungen der Hors Catégorie, drei der zweiten und eine der dritten Kategorie sowie eine Sprintwertung. Damit zählte die 18. Etappe als Hochgebirgsetappe.

Aufgaben 
 Alexei Luzenko (68) – Aufgabe während der Etappe
 William Bonnet (72) – Aufgabe während der Etappe

Bergwertungen

Punktewertungen

Weblinks 
 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 18
201318
201318